

Сальїнка — річка в Удмуртії, ліва притока Кирикмасу
 Сальїнка — річка у Кіровській області, ліва притока Кульми